El nombre Leonardo Torres puede referirse a:

 Leonardo Torres (1966), Argentino. Entrenador de lucha Olímpica.

 Leonardo Torres (1975-), futbolista argentino.
 Leonardo Torres Descalzi (1939-), actor peruano:
 Leonardo Torres Vilar (1970-), actor, director de teatro y televisión y profesor de teatro peruano (hijo de Leonardo Torres Descalzi).
 Leonardo Torres Quevedo (1852-1936), ingeniero de Caminos, matemático e inventor español.
 Leonardo Torres Vilar (1970-), actor, director de teatro y televisión y profesor de teatro peruano.
 Fundación Leonardo Torres Quevedo (f.1981), en España.
 Premio Nacional de Investigación Leonardo Torres Quevedo (f.1983), en España.